Le Vagabond est un tableau de Jérôme Bosch peint entre 1490 et 1510 ;
 Le Vagabond est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1887 ;
 Le Vagabond est un film d'Allan Dwan sorti en 1912 ;
 Le Vagabond est un film de David Wark Griffith sorti en 1913 ;
 Le Vagabond est un film de Charles Chaplin sorti en 1915 ;
 Le Vagabond est un film anonyme sorti en 1917, dans lequel a joué  Raimu ;
 Le Vagabond est un film indien de Raj Kapoor sorti en 1951 ;
 Le Vagabond (The Littlest Hobo, 1963-1965), une série télévisée canadienne ;
 Le Vagabond (The Wanderer, 1964), un roman de Fritz Leiber ;
 Le Vagabond et autres histoires, recueil de nouvelles de Rabindranath Tagore ;
 Le Vagabond est un album de Claude François, sorti en 1976 ;
 Le Vagabond est une chanson de Claude François appartenant à l'album du même nom ;
 Le Vagabond est une série télévisée de 1979 ;
 Le Vagabond est un film d'Andy Crabb sorti en 1991 ;
 Le Vagabond est un film d'arts martiaux hongkongais réalisé par Johnnie To et sorti en 1993 ;
 Le Vagabond est une série télévisée de 1994 ;
 Le Vagabond est un film israélien d'Avishai Sivan sorti en 2010 ;
 Le Vagabond, un tableau de George Grosz.

Voir aussi 
 
 La Vagabonde
 La Vagabonde (film)